Jacques Martin puede referirse a:

 Jacques Martin, religioso benedictino e historiador francés (1684-1751);
 Jacques Martin, un compositor y flautista francés (1674-1763);
 Jacques Martin, un historietista francés (1921-2010);
 Jacques Martin, un presentador de televisión y actor francés (1933-2007).